Martins se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Milton F.N. Martins
 Ubirajara R. Martins